Французская смесь:

 Французская смесь — традиционная приправа, состоящая из свежемолотого белого перца, гвоздики, имбиря и мускатного ореха 
 Французская смесь — композитное взрывчатое вещество разнообразного химического состава, широко использовавшееся Советским Союзом во Второй мировой войне.